Адольф Штрекер (1822—1871) — німецький хімік-органік.
 Карл Штрекер (1884—1973) — німецький воєначальник, генерал-полковник Вермахту.